Le Championnat de squash du British Open masculin  1978 est l'édition  1978 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 31 mars au 8 avril 1978. Geoff Hunt conserve le titre en battant Qamar Zaman en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Geoff Hunt bat  Qamar Zaman 7-9, 9-1, 9-2, 9-2

Tableau final

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin  1978

masculin  1978
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en  1978
Sport en mars 1978
Sport en avril 1978